Агафонково — название населённых пунктов в России:

 Агафонково — деревня в Суксунском районе Пермского края.
 Агафонково — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Агафонково — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.